Poggenhagen ist der Name von Ortschaften in Niedersachsen:

 Poggenhagen (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover
 Poggenhagen (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal im Landkreis Schaumburg